Сморо́динский спуск — старинная улица в Шевченковском районе Киева.

Пролегает от Нагорной улицы до улицы Кирилловской.

Протяжённость около 750 м, покрытие — брусчатка.

История 
Известен с начала XX столетия под параллельными названиями: современным (от фамилии купцов Смородиновых, чья усадьба на Куренёвке упоминается с середины XVIII столетия и Диковский спуск (от расположенной на нём усадьбы домовладельца Дикого). До середины XX столетия был застроен, теперь проходит через лесопарк. До начала 1980-х годов к Смородинскому спуску примыкала Смородинская улица (шла параллельно Кирилловской улице; ликвидирована в связи с перепланировкой).

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 
 Троллейбусы 6, 18, 33 (по Подольскому спуску)
 Автобус 31 (по Овручской улице)
 Трамваи 11, 12, 19 (по улице Кирилловской)
 Станция метро «Лукьяновская»
 Станция метро «Тараса Шевченко»
 Ж.д. станция Почайна
 Ж.д. станция Вышгородская

Источники

Внешние ссылки 
 Смородинский спуск на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Спуски Киева